One Flew Over the Cuckoo's Nest (возможные переводы с английского языка: «Пролетая над гнездом кукушки», «Полёт над гнездом кукушки», «Над кукушкиным гнездом»):
 «Пролетая над гнездом кукушки» — роман Кена Кизи (1962);
 «Пролетая над гнездом кукушки» («А этот выпал из гнезда») (1963) — пьеса Дейла Вассермана по роману Кена Кизи.
 «Пролетая над гнездом кукушки» — фильм Милоша Формана (1975), экранизация романа Кена Кизи.